Pojem Ptačinec je nejednoznačný a může mít následující významy:

 Ptačinec (rod) – rodové jméno pro cca sto druhů rostlin z čeledi hvozdíkovité

místopisné jméno
 Ptačinec (Krkonoše) (950 m) – horský vrchol v Krkonoších
 Ptačinec (Lužické hory) (679 m) – horský vrchol v Lužických horách

Rozcestníky - místopisné jméno